Adam Mrozowski (1872-1946) – działacz
 Dymitr Mrozowski (1913-1971) – chirurg 
 Maciej Mrozowski (ur. 1950) – prawnik
 Marek Mrozowski (ur. 1954) – samorządowiec
 Przemysław Mrozowski – dr hab., historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie 
 Stanisław Mrozowski (1902-1999) – fizyk
 Władysław Mrozowski (1896-1968) – starszy sierżant

Polskie nazwiska